

Glazba
Aire (Yurin album), album meksičke pjevačice Yuri, 1987.
Aire (album Pabla Ruiza), album argentinskog pjevača Pabla Ruiza, 1997.

Naselja 
Aire-sur-la-Lys, gradić u departmanu Pas-de-Calais, Francuska
Aire-la-Ville, općina u Ženevskom kantonu, Švicarska
Aire-sur-l'Adour, gradić u Akvitaniji, departman Landes, Francuska
Biskupija Airea i Daxa, rimokatolička biskupija u Francuskoj
Aire (Ardeni, Francuska), općina u departmanu Ardenima, Francuska
Aïre, općina u Ženevskom kantonu, Švicarska
Illa de l'Aire (Otok zraka), otok na Balearima, Španjolska

Rijeke 
Aire (rijeka u Yorkshireu, Engleska)
Aire (pritoka Aisne), rijeka u departmanu Ardenima, Francuska
Aire (rijeka u Ženevskom kantonu, Švicarska)
Aire (rijeka u Viktoriji, Australija)

Ostalo
autoimuni regulator (AIRE), ljudski gen
Aire de service, odmorište u Francuskoj i Quebecu
opsada Airea (1710.), vojna akcija u ratu za španjolsku baštinu

Vidi 
 Air
 Airedale
 Ayre